Ту́льский переу́лок — переулки в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, наименованные по городу Туле.

Белоруссия 
 В Минске:
 1-й Тульский переулок;
 2-й Тульский переулок.

Россия 
 В Астрахани:
 Тульский переулок;
 1-й Тульский переулок.
 Тульский переулок — переулок в Биробиджане. 
 В Калуге:
 Тульский переулок;
 2-й Тульский переулок.
 В Кемерове:
 1-й Тульский переулок;
 2-й Тульский переулок.
 В Курске:
 1-й Тульский переулок;
 2-й Тульский переулок;
 3-й Тульский переулок;
 4-й Тульский переулок.
 В Москве:
 1-й Тульский переулок;
 2-й Тульский переулок.
 Тульский переулок — переулок в Новосибирске. 
 Тульский переулок — переулок в городе Пензе.
 Тульский переулок — переулок в Смоленске. 
 Тульский переулок — переулок в Томске. 
 Тульский переулок — переулок в Хабаровске. 
 Тульский переулок — исчезнувший переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Тульский переулок — переулок в Мариуполе

См. также 
 Тульская улица
 Тульский проезд
 Тульская площадь